No Reply est un album de Daylight Dies sorti en 2002.
 No Reply est une chanson des Beatles parue sur l'album Beatles for Sale en 1964.